If I Were King (1920), een Amerikaanse film onder regie van J. Gordon Edwards
If I Were King (1938), een Amerikaanse film onder regie van Frank Lloyd